Benetton B191 — гоночный  автомобиль, разработанный  Джоном Барнардом и Рори Бирном и построенный командой Benetton для участия в Чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 сезонов  и  годов.

История 
B191 стал автомобилем, на котором свои первые очки в Формуле-1 набрал семикратный Чемпион мира Михаэль Шумахер.

Результаты в гонках

Примечания 

Шасси Benetton Формулы-1